Piliske, Bodzafordulói-hegyek
 Nagy-Piliske, Hargita-hegység